Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Chiasso 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lucie Hradecká che ha battuto in finale Tereza Mrdeža 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Jovana Jakšić (quarti di finale)
 Lucie Hradecká (Campionessa)
 Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Arantxa Rus (semifinali)

 Richèl Hogenkamp (primo turno)
 Anne Schaefer (secondo turno)
 Réka-Luca Jani (secondo turno)
 Valentina Ivachnenko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Chiasso 2014